La prova del 100 metres braça femenins dels Jocs Olímpics d'Estiu de 2012 es van disputar el 29 i 30 de juliol al London Aquatics Centre.

Rècords 
Abans de la prova els rècords del món i olímpic existents eren els següents:

No es va batre cap rècord durant la competició.

Medallistes

Resultats

Sèries

Semifinals

Semifinal 1

Semifinal 2

Desempat en semifinal

Final 

*Sortida falsa, però no fou desqualificada per culpa d'un error tècnic.

Referències 

Dones